Autionluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Autionluoto (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Autionluoto (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar